La Fugue désigne :

Bande dessinée 

 La Fugue, un album de bande dessinée québécois de Pascal Blanchet paru en 2005.

Cinéma 

 La Fugue, un film italien de Paolo Spinola sorti en 1964.
 La Fugue (Night Moves), un film américain d'Arthur Penn sorti en 1975.

Télévision 
 La Fugue, un téléfilm français de Xavier Durringer, diffusé en 2020.